Valy mohou být:

 Valy – zemní náspy

lidská sídla
 Valy (okres Pardubice) – obec v okrese Pardubice
 Valy (okres Cheb) – obec v okrese Cheb
 Valy (Krompach) – část obce Krompach v okrese Česká Lípa
 Valy (Plazy) – část obce Plazy v okrese Mladá Boleslav
 Valy u Mikulčic

kopce či vrchy
 Valy (Šluknovská pahorkatina) – návrší (544 m) 3 km západně od města Varnsdorf
 Valy (Bílé Karpaty) – strmá hora (469 m) eruptivního původu 4 km od Bojkovic

Externí odkazy